Horst Schmidbauer ist der Name folgender Personen:

* Horst Schmidbauer (Politiker) (* 1940), deutscher Politiker (SPD)
 Horst Schmidbauer (Fußballspieler) (* 1964), deutscher Fußballspieler